Kallithéa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kallithéa (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia), 
 Káto Kallithéa, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Peloponnesos, Nomós Korinthías), 
 Kallithea, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Joniska öarna, Nomós Zakýnthou), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Ileías), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Peloponnesos, Nomós Argolídos), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Xánthis, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Kallithéa (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Chalkidike), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Kallithéa (ort i Grekland, Joniska öarna, Lefkas), 

Robotskapade Greklandförgreningar